ASUS Eee PC — серия ультрапортативных ноутбуков, нетбуков (также есть планшеты от ASUS серии Eee), изначально разрабатывавшихся компаниями Intel и ASUSTeK (часто называемой просто Asus) и нацеленных на потребительский (неспециализированный) рынок. Согласно расшифровке ASUSTeK, три «Е» означают «легко учиться, легко играть, легко работать» .
О планах по выпуску двух моделей, 701 и 1001, было объявлено на выставке COMPUTEX Taipei 2007. Выпуск первой из них начался 16 октября.
В планах Asus было продать 200 000 машин до конца 2007 г., от 300 000 до 500 000 в 2008 г. и 3‑5 млн к 2009 г. Компания Intel заявила, что, видит в Eee продолжение собственной инициативы World Ahead, нацеленной на доступность персонального компьютера для каждого жителя планеты.
Нетбуки Eee PC считаются более дешёвым, чем традиционные ноутбуки. Отчасти, выпуск этой серии стал ответом на разработку удешевлённого ноутбука XO-1 по проекту One Laptop per Child (OLPC).

На момент 2012 года нетбуки серии Eee PC выпускались с экранами 10 и 12 дюймов на аппаратной базе как Intel, так и AMD (APU AMD Brazos).

В январе 2013 года компания Asus официально объявила о прекращении выпуска ноутбуков серии Eee PC из-за снижения продаж, которое было следствием смены предпочтений покупателей в сторону планшетов и ультрабуков.

Конструкция 
По размерам EeePC 701 приблизительно соответствует субноутбуку; его габариты: 225 × 165 × 21~35 мм, масса — 920 грамм. Интерфейс может переключаться в упрощённый и в полнофункциональный режимы.

Дисплей 
Разрешение экрана 700-й серии составляет 800×480 пикселей при диагонали в 7 дюймов. Экран столь невелик, что занимает не всю верхнюю крышку: остаётся пространство для динамиков и опциональной веб-камеры — это было сделано для максимального удешевления ноутбука. В 900-й серии экран имеет диагональ 8,9 дюйма с разрешением 1024x600 и занимает практически все место, динамики перемещены в основной корпус. Экран использует светодиодную подсветку.

Программное обеспечение 
Eee PC поставлялись с предустановленными ОС Xandros (ОС на базе GNU/Linux), Windows XP или Windows 7, однако было возможно установить другую операционную систему.

Поставка с Xandros 
Версия Xandros для Eee PC разработана для того, чтобы удовлетворить требованиям типичного пользователя и в то же время не занимать много места на накопителе ноутбука. Загрузка после включения происходит сравнительно быстро (для загрузки требуется около 20 с), отчего компьютер становится похож на КПК и сотовые телефоны.

Интерфейс пользователя построен на базе оконного менеджера IceWM и специальной среды с панелями. В комплекте поставляются OpenOffice.org, Mozilla Firefox, Skype, Mozilla Thunderbird, программа для прослушивания интернет-радио, ссылки на Google Docs и Википедию.

В комплект поставки Eee PC с предустановленным Xandros включены драйверы и для Windows XP.

Поставка с Windows XP 
В комплект поставки EeePC с предустановленной ОС Windows XP (Home Edition) входят Microsoft Works и Windows Live Suite.

Альтернативные ОС 
В качестве альтернативной ОС для Eee PC возможно использовать одну из распространённых ОС, но следует учесть, что ряд ОС не поддерживают все функции аппаратуры ноутбука:
 ОС на базе Linux: Xandros, Ubuntu (Eeebuntu), Fedora, Debian, Mandriva, Arch Linux, Android-x86 и др.
 ОС на базе BSD: NetBSD 4.0 и выше, FreeBSD, OpenBSD 4.4
 OpenSolaris
 Windows FLP, Windows Vista
 Haiku
 Syllable, Mac OS X

Память 
Для хранения данных часто используется твердотельный накопитель, а не жёсткий диск, что позволяет сократить расход энергии, ускорить загрузку и сделать устройство нечувствительным к механическим воздействиям. Но есть и модели с жестким диском, обычно от 160 до 500 Гбайт.

Оперативная память варьировалась в зависимости от комплектации от 512 до 2048 МБ.

Маркетинг 
Было заявлено, что Eee не стремится конкурировать с OLPC ХО-1, нацеленным на специфический образовательный сегмент. Наоборот, Eee доступен широким слоям потребителей и ориентирован на пользователей, которым требуется компактное, дешёвое устройство.

Недостатки нетбука 
 Из-за аппаратных просчётов разработчиков батарея Asus Eee PC 701 и Asus Eee PC 900 разряжается при выключенном нетбуке.
 На Asus Eee PC 701 предустановленная ОС занимает на диске большую часть имеющегося пространства, оставляя пользователю лишь немногим более 1 ГБ, а использование дополнительных накопителей увеличивает стоимость устройства, обесценивая преимущество изначальной дешевизны. К примеру, на модели Eee PC 900 добавлено, кроме основных 4 ГБ, 8 ГБ (при предустановленной ОС Windows XP) или 16 ГБ (при предустановленной ОС Linux Xandros). Но чистка операционной системы делает доступными примерно 2,4 гигабайта при сохранении функциональности.
 Проблема нехватки пространства внутреннего накопителя частично решается удалением некоторых предустановленных программ (Microsoft Works, Windows Live, Adobe Reader) и использованием альтернативных программ версии portable, запускаемых с SD-карты либо установленных на неё.
 Существует альтернативный способ расширить объем ПЗУ путем замены Mini-PCI SSD на mSATA SSD через переходник Mini-PCI — mSATA.
 Asus Eee PC 900 16 G обладает одной медленной SSD картой, что снижает производительность. Версии с 12 и 20 гигабайтами обладают 4 гигабайтами быстрой SSD (под систему).
 В Asus Eee PC 701 разрешение экрана — ещё один повод для беспокойства. Большинство современных сайтов не рассчитано на ширину экрана всего в 800 точек, поэтому пользователь браузера будет вынужден постоянно прокручивать их содержимое в горизонтальном направлении (однако, при использовании браузера Opera такой проблемы не возникает при штатном разрешении), а при инсталляции дополнительного программного обеспечения кнопки «да», «нет», «отмена» зачастую оказываются под нижним краем экрана (так как высота окна с этими кнопками чаще всего имеет фиксированный размер в 600 пикселей), и таким образом приходится тыкать клавиатуру наугад, пытаясь «на ощупь» нажать на эти кнопки. В моделях 900 и выше разрешение экрана — 1024×600 и выше. Вследствие чего такая проблема исчезает.
 Данная проблема частично разрешена тем, что у видеодрайвера есть режим «800×600 со скроллингом», в который можно временно переключиться. Также существует возможность установить альтернативные драйвера и утилиты, позволяющие увеличить виртуальное разрешение экрана до 1024×768 (как пример можно использовать AsTray+).
 В моделях серий 900 и 700 клавиши на клавиатуре чрезвычайно малы, в силу чего многим придётся привыкать к клавиатуре, а остальные просто не смогут быстро набирать на ней текст (недостаток любого нетбука такого формата).
 Во многих партиях на клавиатуре вместо русской П написана Л (их как бы две).
 Твердотельный Flash-накопитель имеет меньший срок службы по сравнению с классическими винчестерами.
 Наклейка с серийным номером быстро стирается. Это может привести к потере гарантии.
 Нет привычного светодиода, отображающего состояние CapsLock (что, однако, компенсируется утилитами, выводящими индикатор CapsLock рядом с индикатором раскладки клавиатуры).
 Данная проблема решена в Eee PC 1000-й серии.
 Из-за низкого качества и склонности к высыханию термопасты между тепловой трубкой радиатора охлаждения и охлаждаемыми процессором и графическим чипом нетбук по прошествии некоторого времени (1-1,5 года) становится склонным к самопроизвольному отключению из-за перегрева комплектующих.

Достоинства нетбука 
 Отсутствие хрупкого жёсткого диска — позволяет интенсивно эксплуатировать ноутбук на ходу или в транспорте.
 Малый объём NAND флеш-накопителя позволял снизить цену, и, формально, для такой системы, как Windows XP, 4 ГБ (в официально поставляемой в Россию версии) было достаточно.
 Wi-Fi позволяет довольно быстро передавать данные, в том числе и в режиме компьютер-компьютер (без участия точки доступа), что позволяет использовать любые сетевые диски.
 Слот для карт памяти поддерживает стандарт SDHC, таким образом, суммарный объём встроенных носителей можно увеличить на 32 ГБ.
 Кириллические символы клавиатуры окрашены в зелёный цвет, а дополнительные — в синий, в отличие от красного они лучше видны в условиях плохого освещения.
 Использование качественных материалов в сборке, а также высокое качество самой сборки.
 Дешевизна по сравнению с другими ультрапортативными ноутбуками (Sony TZ, HP, Lenovo: от ~60 т. р.) — цена даже в 10 т. р. очень мала.
 Сверхбыстрое время старта Linux версии EeePC (на примере 901 модели) за счёт применения процессора Atom 1,6 ГГц и SSD HDD — всего 15-20 секунд — и он готов к работе.

Комплектации 

 1 В Великобритании Eee также продвигался на рынке как компьютер для образовательных целей, целевой аудиторией которого являлись ученики младших классов. Различий в комплектации при этом нет.

См. также 

 ASUS Eee Box и ASUS Eee Monitor
 CloudBook
 Aurora — дистрибутив GNU/Linux, специально оптимизированный для нетбуков Asus Eee PC
 Ноутбук XO-1
 VIA NanoBook
 Classmate PC
 Sinomanic
 OpenBook
 Портативные компьютеры

Примечания

Ссылки

Официальные 
 Официальный сайт ASUS Eee PC
 Таблица спецификаций ASUS Eee PC

Прочее 
 Страница со списком сайтов и обзоров, посвящённых Asus Eee PC 701
 Eee-PC.ru Другое неофициальное российское сообщество и блог по ASUS EeePC
 EeeUsers.org Русскоязычный клуб пользователей ASUS EeePC (на 09 февраля 2015 г. заблокирован из-за не оплаты хостинга)
 Asus Eee PC.ru Блог про ASUS Eee PC
  — сообщество по Eee PC русскоязычного сектора Живого журнала
 kostika.net блог по настройке Linux на ASUS Eee PC

Смена ОС на ASUS EeePC 
 Slackware Linux on eeePC — draft Slackware Linux на Eee PC (черновик)

Нетбуки
Субноутбуки
Продукция Asus